Osoby o tym nazwisku:
 Alastair Reynolds – pisarz gatunku fantastyki naukowej
 Albert Reynolds – irlandzki polityk
 Bobby Reynoldss – amerykański tenisista
 Burt Reynolds – amerykański aktor filmowy, producent, reżyser i scenarzysta
 Butch Reynolds – amerykański lekkoatleta - sprinter
 Candy Reynolds – amerykańska tenisistka
 Caroline Reynolds – fikcyjna wiceprezydent USA; postać w serialu „Prison Break”
 Craig Reynolds – amerykański programista
 Dan Reynolds – amerykański muzyk, wokalista zespołu Imagine Dragons
 Debbie Reynolds – amerykańska aktorka, piosenkarka i tancerka
 Elaine Reynolds – amerykańska modelka
 Grady Reynolds – amerykański koszykarz
 Jamie Reynolds – angielski basista i wokalista
 John F. Reynolds – amerykański generał poległy pod Gettysburgiem
 Joshua Reynolds – angielski malarz, portrecista
  – amerykański informatyk
 Joyce K. Reynolds – amerykańska informatyk
 Kevin Reynolds – amerykański reżyser i scenarzysta
 Kevin Reynolds – kanadyjski łyżwiarz figurowy
 Mark Reynolds – amerykański żeglarz sportowy
 Mark Reynolds – szkocki piłkarz
 Osborne Reynolds – irlandzki inżynier
 Roger Reynolds – amerykański kompozytor
 Ryan Reynolds – kanadyjski aktor i producent telewizyjny i filmowy
 Simon Reynolds – kanadyjski aktor

Miejscowości w USA:
 Reynolds – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Taylor
 Reynolds – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Reynolds – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Reynolds – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Jefferson
 Reynolds – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
Gminy w USA:
 Reynolds (ang. Reynolds Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Reynolds (ang. Reynolds Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Reynolds (ang. Reynolds Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Reynolds (ang. Reynolds Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Reynolds (ang. Reynolds County) – w stanie Missouri